Denumirea de Mokreș se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mokreș, un sat în comuna Vălcedrăm, regiunea Montana;
 Mokreș, un sat în comuna Veliki Preslav, regiunea Șumen.